Gizella est un prénom hongrois féminin.

Étymologie

Personnalités portant ce prénom 
 
 Gizella Farkas
 Gizella Hervay

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom féminin